Мрія — те, що створене уявою, фантазією; витвір уяви
 «Мрія» — вокально-інструментальний ансамбль, створений 1965 року композитором Ігорем Покладом
 «Мрія» — фірмовий пасажирський поїзд категорії «нічний експрес» сполученням Харків — Ужгород
 «Мрія» — народний ансамбль танцю зі Львова
 «Мрія» — народний аматорський вокальний ансамбль з міста Хорол
 «Мрія» — транспортний літак КБ імені Антонова
 «Мрія» — українська агропромислова компанія
 «Мрія», «Мєчта» () — іменна назва міжпланетної станції «Луна-1», яка 1959 року стала першою штучною планетою